В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Utah 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Енн Мінтер і Елізабет Мінтер виграли титул, у фіналі перемігши пару Гетер Кроув і Робін Вайт 6-1, 6-2.

Сіяні пари 

 Клаудія Монтейру /  Івонн Вермак (1-ше коло)
 Сьюзен Лео /  Пола Сміт (1-ше коло)

 Anna Maria Fernández /  Пінат Луї (1-ше коло)
 Пат Медрадо /  Б Ремілтон-Ward (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Utah